Muhammad IX – emir Grenady z dynastii Nasrydów (1419-1427, 1429-1445 i 1448-1453)
 Muhammad IX – władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1845-1849)